Trapez je lahko:
 Trapez, geometrijski lik
 trapez, telovadno orodje